Кубок Первого канала 2007 — второй розыгрыш турнира, проходил с 24 января по 1 февраля 2007 года в Израиле, на стадионах «Кирьят Элиэзер» в Хайфе и «Блумфилд» в Тель-Авиве. В отличие от 2006 года кроме российских (ЦСКА и «Спартака») и украинских («Динамо» и «Шахтёра») в турнире приняли участие израильские клубы: чемпион страны «Маккаби» Хайфа и вице-чемпион «Хапоэль» Тель-Авив.

Результаты

Финал

Лучший игрок турнира 
Официальная версия журнала «PROспорт» — Роман Павлюченко (Спартак)

Бомбардиры 
 Роман Павлюченко (Спартак) — 4 гола
 Жо (ЦСКА) — 3 гола

Ссылки 
 Кубок Первого Канала (архивная копия сайта на июнь 2010 года)
 Кубок Первого канала 2007 на сайте Чемпионат.ру
 Абрамович потратит 8 млн.$ на Кубок «Первого канала»
 Кубок Первого канала 2007 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка Первого канала 2007 на сайте RSSSF 

2007
Футбол в России в 2007 году
Спорт в Израиле в 2007 году
Январь 2007 года
Февраль 2007 года